Kreis Groß-Gerau, een district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Hessen
 Groß-Gerau (stad), een stad in dit district